Konkurencja mężczyzn w kategorii do 85 kilogramów podczas mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów odbyła się 11 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011